Xinshancun (kinesiska: 新山村, 大渡口区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 12 kilometer sydväst om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xinshancun är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chongqing,  km nordost om Xinshancun. Trakten runt Xinshancun består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina